Ե, ե (едж, ) — п'ята літера вірменської абетки.

Позначає звук /ɛ/. На початку слова звучить йотовано (як є). 

Числове значення — 5. 

В Юнікоді має такі коди: U+0535 для Ե, U+0565 для ե. В інших типах кодування відсутня.